Landkreis Würzburg, een district in de Duitse deelstaat Beieren
 Würzburg (stad), een stadsdistrict in het noorden van de Duitse deelstaat Beieren.
 Würzburg (prinsbisdom), sedert vroege middeleeuwen
 Würzburg (bisdom), een bisdom in het midden van Duitsland
 Würzburg (groothertogdom), van 1806 tot 1814

Verder kan het verwijzen naar:
 Würzburg (radar), bepaald type radar uit de Tweede Wereldoorlog waarmee de Duitsers vijandelijke vliegtuigen detecteerden.